Division II i fotboll 1998 var 1998 års säsong av Division II. Precis som de senaste två säsongerna delades division II in i sex 12-lagsserie. De sex seriesegrarna flyttades upp till division I 1999, medan de sex serietvåorna fick spela kvalspel till samma serie. De två sämst placerade lagen i respektive serie degraderades till division III 1999 medan lag 10 i serierna tvingades till kvalspel för att försvara sin division II-plats.

Serier

Förklaring

Norrland

N1: Övertog Obbola/IFK Holmsunds plats i serien.

Östra Svealand

N1: IFK Gävle undslapp kvalspel tack vare vakans som uppstod när Hertzöga BK begärde nedflyttning.

Västra Svealand

N1: Hertzöga drog sig ur division II efter säsongen och började om i division IV.

Östra Götaland

Västra Götaland

Södra Götaland

Kvalspel

Kval till division I
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
Gefle IF kvarstår i division I, IK Kongahälla flyttas upp till division I 1999, Norrby IF flyttas ned till division II 1999.

Kval till division II
Omgång 1

|}

Omgång 2

|}
IFK Gävle kvarstår i division II utan kvalspel till följd av vakans som uppstod när Hertzöga BK begärde nedflyttning.IFK Västerås, Hjulsbro IK och Högaborgs BK kvarstår i division II efter kvalspel, Stockviks FF och Ljungby IF flyttas upp till division II 1999, Jonsereds IF flyttas ned till division III.
N1: IFK Luleå, som skulle degraderas till division II från division I norra, degraderades ytterligare en division p.g.a. eknomiska oegentligheter. Morön BK fyller den vakanta platsen och kvarstår därmed i division II.
N2: Hertzöga BK drog sig ur division II 1999. KB Karlskoga FF fyller den vakanta platsen och flyttas därmed upp till division II.

Källor

Fotboll i Sverige 1998
1998
Fotbollssäsongen 1998